Municipio de Sinclair puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sinclair (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Sinclair (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Sinclair (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.